Буздалин — русская фамилия. Известные носители:

 Буздалин, Семён Григорьевич (1924—1944) — Герой Советского Союза
 Буздалин, Сергей Феоктистович (1892—1937) —  советский партийный и государственный деятель.